Романе́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Романенко, Алина Михайловна (род. 1938) — советский и украинский учёный.
 Романенко, Анатолий Ефимович (род. 1928) — советский и украинский учёный-медик.
 
 Романенко, Валентин Андреевич (род. 1959) — советский хоккеист.
 Романенко, Василий Сергеевич (1909—1942) — Герой Советского Союза.
 Романенко, Виктор Дмитриевич (1930—2023) — советский учёный в области гидробиологии, гидроэкологии, экологической физиологии водных животных.
 Романенко, Виталий Петрович (1926—2010) — советский спортсмен-стрелок.
 
 Романенко, Всеволод Вадимович (род. 1977) — украинский футболист.
 
 Романенко, Георгий Александрович (1918—1976) — Герой Советского Союза.
 Романенко, Денис Геннадьевич (род. 1974) — молдавский футболист.
 Романенко, Дмитрий Васильевич (род. 1962) — украинский шахтёр, Герой Украины.
 Раевская (Романенко), Екатерина Васильевна (род. 1993) — российская волейболистка.
 
 Романенко, Илья Никанорович (1909—1982) — советский специалист по экономике сельского хозяйства.
 Романенко, Лариса Николаевна (1923—2005) — русская поэтесса, переводчик.
 Романенко, Михаил Иванович (1909—1992) — советский тренер по боксу, преподаватель.
 
 Романенко, Пётр Логвинович (1905—1985) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 
 Романенко, Роман Юрьевич (род. 1971) — российский космонавт.
 Романенко, Ростислав Викторович (род. 1997) — российский футболист.
 Романенко, Сергей Александрович (род. 1956) — российский историк.

Составные фамилии 
 Братановский-Романенко, Андрей Семенович (в монашестве Анастасий; 1761—1806) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Астраханский и Моздокский, духовный писатель.

Топоним 
 Романенко — хутор в Палласовском районе Волгоградской области (Россия)

См. также 
 Романенков